Convergencia es la propiedad de dos o más cosas que concluyen en un mismo punto. Puede referirse a:

 En matemática, la convergencia es una propiedad de las sucesiones que tienden a un límite.
 En estadística convergencia en probabilidad es la aparición de patrones en la probabilidad de una variable aleatoria según aumenta la muestra.
 En biología, la evolución convergente se da entre dos estructuras similares resultantes de procesos evolutivos diferentes.
 En meteorología, puede referirse a la convergencia de dos flujos de aire horizontales.
 La convergencia tecnológica, conjunto de procesos de transformación tecnológica impulsados por la digitalización.
 En geología, a la convergencia de placas tectónicas.

 En óptica, a la convergencia de rayos de luz al atravesar una lente.

Partidos políticos y coaliciones 
 En Bolivia: Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional.
 En Chile: Convergencia Socialista.
 En Colombia: Partido Convergencia Ciudadana.
 En Costa Rica: Convergencia (Universidad de Costa Rica).
 En México: Convergencia.
 En España:
 Plataforma de Convergencia Democrática (1975-1976).
 Convergencia Andaluza (2006-2013).
 Convergència Democràtica Aranesa.
 Convergència Democràtica de la Franja.
 Convergencia Democrática Asturiana.
 Convergencia Canaria (1982-1987).
 Convergencia Democrática de Castilla y León.
 Convergencia Democrática de Cataluña.
 Convergència i Unió.

 Convergència Socialista de Catalunya (1974-1976).
 Convergencia Regionalista de Extremadura (1992-1996).
 Convergencia por Extremadura.
 Convergència per les Illes (2011-2012).
 Convergència Balear (1991-1995).
 Convergencia Socialista de Madrid (1974-1977).
 Convergencia de Demócratas de Navarra (1995-2011).
 En Guatemala:
Convergencia.

Frente de Convergencia Nacional.

 Guinea Ecuatorial: Convergencia para la Democracia Social.
 Paraguay: Partido Convergencia Popular Socialista.
 República Centroafricana: Convergencia Nacional "Kwa Na Kwa".
 Venezuela: Convergencia.

Enlaces externos